Ливр (, от  — римский фунт) — денежная единица Франции, бывшая в обращении до 1795 года.

История ливра 

Ливр делился на су и денье:
 1 ливр = 20 су
 1 су = 12 денье
то есть 1 ливр = 240 денье.

Сперва денежно-счётный ливр равнялся по стоимости весовому фунту. Позднее в результате порчи монет стоимость его уменьшилась, но деление ливра на 20 су сохранилось безотносительно к тому, чеканилась ли полноценная монета или низкопробная.

Известны ливр турский и ливр парижский.

Ливр турский (турнуа, tournois) со времён Филиппа IV (1285—1314) стал господствующей денежно-счётной единицей во Франции. Символ этого ливра — ₶ (U+20B6).

Ливр парижский, который был тяжелее ливра турского, со времён Филиппа II Августа (1180—1223) был основной денежно-счётной единицей на севере Франции, но с течением времени уступил место ливру турскому и исчез из обращения, так как денье парижский со времён Карла VIII (1483—1498), а су парижский со времён Людовика XIV (1643—1715) больше не выпускались.

Как монета ливр выпускался только один раз в 1656 году весом в 8,024 г (7,69 г серебра).

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ливр - монета, которой не было

 
Банкноты Франции
Монеты Франции
Экономика Старого порядка
Исчезли в 1795 году